Envole-moi peut faire référence à :

 Envole-moi est une chanson de Jean-Jacques Goldman (1984).
 Envole-moi () est un film de Paul Greengrass (1999).
 Envole-moi est un film de Christophe Barratier (2021).